Søren Andersen (1970), Deens voetballer
 Søren Andersen (1925), Deens voetballer
 Søren Andersen (1937), Deens voetballer
 Søren Andersen (handbal), Deens handbalspeler
 Søren Andersen (muzikant), Deens muzikant